Чиковани:

 Чиковани — грузинский княжеский и дворянский род из Мегрелии.
 Чиковани, Вахтанг Владимирович (1919—1944) — Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Чиковани, Григол Самсонович (1910—1981) — грузинский советский писатель, сценарист, драматург.
 Чиковани, Кация (ум. 1682) — князь Лечхуми (Лечхум-батони), князь Салипартиано, князь Саинасаридзо.
 Чиковани, Михаил Герасимович — советский государственный и политический деятель, председатель Совета Министров Абхазской АССР.
 Чиковани, Симон Иванович (1902/1903—1966) — грузинский советский поэт.